

Cinema 
 Wizards – film del 1977 diretto da Ralph Bakshi

Sport 
 Dakota Wizards – squadra di pallacanestro statunitense
 Washington Wizards – squadra di pallacanestro statunitense
 Wembley Wizards – soprannome della nazionale di calcio della Scozia